Glee kan syfta på:

 Glee (musik) – en engelsk kompositionsart
 Glee (TV-serie) – en amerikansk TV-serie
 Glee (Bran Van 3000-album) – ett musikalbum av Bran Van 3000
 Glee Glacier – en glaciär i Östantarktis